Always… () — дебютный студийный альбом голландской метал-группы The Gathering.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Hans Rutten — ударные;
 René Rutten — гитара, терменвокс, диджериду;
 Frank Boeijen — клавишные, рояль, семплы;
 Jelmer Wiersma — гитара;
 Bart Smits — вокал, тексты;
 Hugo Prinsen Geerligs — бас, флейта, треугольник.

Приглашённые музыканты 
 Marike Groot — женский вокал;
 Henk van Koeverden — клавишные.

Прочие 
 Han Swagerman — инжиниринг, микширование, продюсирование;
 Mark Fritsma — исполнительный продюсер.

Примечания 

Альбомы The Gathering
Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы готик-метала
Альбомы дэт-дум-метала